Velouchi (griechisch Βελούχι) ist der Name folgender Orte in Griechenland

 Velouchi (Karpenisi), Dorf der Gemeinde Karpenisi, Region Mittelgriechenland
 Velouchi (Agrinio), Dorf der Gemeinde Agrinio, Region Westgriechenland

sowie 
 Velouchi (Pindos), alternative Bezeichnung des Berges Tymfristos im Pindos-Gebirge, Region Mittelgriechenland